La Carrasqueta és una serra situada entre la comarca de l'Alcoià (al nord) i l'Alacantí (al sud). Amb una alineació clarament bètica (NE-SO), forma un complex sistema muntanyos amb la Serra de la Penya-roja (per l'extrem sud) que limita i tanca la Foia de Castalla i, per l'altre extrem tanca la Foia d'Alcoi. La Carrasqueta està envoltada per poblacions com Ibi, Benifallim, la Torre de les Maçanes o Xixona, i per serres com la del Menejador, Aitana, de la Grana o la mateixa Penya Roja.

L'altura principal la trobem al cim de "Els Plans" (1.330 m), amb moltes formacions boscoses, moltes d'elles de carrasca (Quercus rotundifolia) i molt apta per al senderisme. Al nord-oest de l'alineació, entre aquesta serra i la del Menejador, s'obri pas la Canal d'Ibi que comunica la Foia d'Alcoi amb la de Castalla. També cal ressenyar que l'antiga carretera entre Alcoi i Xixona creua la serralada mitjançant el port de muntanya de la Carrasqueta (a 1.020 m d'altura sobre el nivell de la mar i a no més de 15 km d'aquesta en línia recta).

Al cim de la Carrasqueta trobem el repetidor d'ACPV que permet vore TV3 per les comarques de l'Alcoià, l'Alacantí i el Baix Vinalopó. Les seues emissions han sigut tallades recentment per decisió judicial.

Vegeu també 
 Llista de muntanyes del País Valencià

Enllaços externs 
 Google Maps

Serres de l'Alcoià
Serres de l'Alacantí
Geografia de Xixona